«Легион высаживается в Колвези» () — фильм французского режиссёра Рауля Кутара, вышедший в прокат 9 января 1980 года.

Фильм снят по книге бывшего офицера Иностранного легиона Пьера Сержана «Легион высаживается в Колвези: операция Леопард», рассказывающей о десантной операции 2-го Иностранного парашютного полка под командованием полковника Филиппа Эрюлена по освобождению Колвези в Катанге — эти военные действия известны как «операция Бонит» (франко-бельгийские силы, 15—21 мая 1978) и «операция Леопард» (войска Заира).

Сюжет 
Май 1978 года, провинция Шаба (Катанга). Вторгшиеся с территории Анголы отряды сепаратистов из Фронта национального освобождения Конго, финансируемые Советским Союзом и направляемые белыми инструкторами из стран Восточного блока (в фильме показаны без уточнения национальной принадлежности), захватывают столицу провинции город Колвези, где берут в заложники около 2500 человек из числа европейских и американских специалистов, работающих в горной промышленности, и членов их семей. 

Боевики начинают расстрелы заложников и местных жителей, лояльных центральному правительству. Власти Франции, Бельгии, США и Заира договариваются о проведении немедленной военной операции для освобождения города. Бойцы 2-го Иностранного парашютного полка под командованием полковника Дюбура вылетают с базы на Корсике в направлении Катанги.

В ролях 

 Бруно Кремер — Пьер Дельбар
 Мимзи Фармер — Анни Дебринн
 Джулиано Джемма — аджюдан-шеф Федерико
 Жак Перрен — посол Бертье
 Лоран Мале — Филипп Данремон
 Пьер Ванек — полковник Грассе
 Робер Этшевери — полковник Дюбур
 Жан-Клод Буйон — Моруа

Действия бойцов легиона сняты в псевдодокументальной манере, поэтому кадры из фильма часто используются в качестве иллюстраций в документальных фильмах и публикациях об истории Иностранного легиона. На роль полковника Дюбура был приглашен актер Робер Этшевери, внешне похожий на героя операции Бонит Филиппа Эрюлена. 

Съемки производились во Французской Гвиане.

В Европе и Америке фильм, в основном, демонстрировался под названием «Операция Леопард», в Италии — как «Штурмовая команда» (Commando d'assalto).

Примечания

Ссылки 

 
 

Фильмы Франции 1980 года
Фильмы France 3
Исторические фильмы Франции
Фильмы о войнах XX века
Французский Иностранный легион в популярной культуре
Фильмы о холодной войне